Зуята — название населённых пунктов в России:

 Зуята — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Зуята — село в Кунгурском районе Пермского края.